Шибутани — фамилия. Известные носители:

 Шибутани, Алекс (род. 1991) — американский фигурист выступающий в танцах на льду со своей сестрой Майей.
 Шибутани, Майя (род. 1994) — американская фигуристка выступающая в танцах на льду со своим братом Алексом.